Cendana kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cendana, Banjarnegara, by, Jawa Tengah, 
 Cendana, Purbalingga, by, Jawa Tengah, 
 Cendana, Nusa Tenggara Timur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar